Pierre Georges, detto Colonel Fabien – membro della Resistenza francese
 Colonel Fabien – stazione della metropolitana di Parigi